En démécologie (écologie des populations) ou en biologie des populations, on parle de prolifération ou de pullulation à propos d'une espèce qui se reproduit abondamment dans un environnement donné. Quand la prolifération est très rapide on parle alors de pullulation (exemples : pullulation de méduses, efflorescence algale, marée verte, pullulation des campagnols...) et lorsque cette prolifération excessive concerne une espèce introduite dans un nouveau milieu, on parle d'invasion et d'espèce invasive.
 En médecine, la prolifération est la division incontrôlée et excessive de cellules qui donne naissance à une tumeur. La plupart des cellules se renouvellent « normalement » au cours de la vie en fonction des besoins de l'organisme. Parfois toutefois, ce renouvellement échappe au contrôle de l'organisme.
 La prolifération cellulaire est le fait que les cellules se multiplient rapidement et en abondance.
 Dans le domaine militaire, le concept de prolifération concerne la diffusion, notamment incontrôlée, des armes de destruction massive et des technologies permettant leur réalisation. 
 Prolifération nucléaire
 Prolifération chimique
 Prolifération biologique